Římov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Římov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Římov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar